Санта-Крус-де-Тенерифе:

 Санта-Крус-де-Тенерифе — столица одноимённой провинции Испании.
 Санта-Крус-де-Тенерифе — островная провинция Испании в составе автономного сообщества Канарские острова.